Gansus est un genre éteint d'oiseaux aquatiques primitifs ayant vécu au Crétacé inférieur. Ses nombreux fossiles ont été découverts dans la formation géologique de Xiagou, dans des strates, datées par chimiostratigraphie des isotopes du carbone, de l'Aptien inférieur, il y a environ entre  (millions d'années).

En 1984, ses inventeurs ont placé Gansus dans la classe des oiseaux modernes (Aves) ; il est aujourd'hui considéré comme un Ornithuromorpha, proche ou à la base des Ornithurae, un clade qui inclut les oiseaux actuels.

Deux espèces sont rattachées au genre :
 Gansus yumenensis, décrite par Lian-hai You et Zhi-cheng Liu en 1984 et pour laquelle, dans la classification classique, un ordre des Gansuiformes et une famille des Gansuidae avaient été érigés.
 Gansus zheni Liu et al. en 2014. Un oiseau de taille moyenne qui se distingue de Gansus yumenensis par la combinaison de caractères suivants : furcula plus large en forme de U avec un angle interlaviculaire d'environ 60 degrés (contre ~ 40 degrés pour Gansus yumenensis) ; crêtes cnémiennes du tibiotarse s'étendant distalement moins que chez Gansus yumenensis ; doigt manuel II (doigt principal) proportionnellement plus court que chez Gansus yumenensis ; doigt de pied IV légèrement plus long que le doigt III (le doigt de pied IV est nettement plus long que le doigt III chez Gansus yumenensis) ; rapport doigt de pied III/tarsométatarse d'environ 1.1 (il est d'environ 1.0 chez Gansus yumenensis) ; griffes des doigts de pied III et IV dépourvues d'un fléchisseur tuberculeux proéminent (présent chez Gansus yumenensis). Son spécimen type est le BMNHC-Ph1342, un squelette (spécimen complet et articulé conservé en vue ventrale), et c'est un fossile de corps en 3D. Sa localité type est Sihedang, Lingyuan, qui se trouve dans un mudstone (argilite)/schiste lacustre aptien dans la formation de Jiufotang en Chine.

Découverte 
Cinq spécimens ont été découverts en 1981 dans la province du Gansu en Chine qui a donné son nom au genre. On ne connaissait préalablement l'existence de tels oiseaux que par ces empreintes fossilisées de pattes. Des fouilles en 2003 et 2004 ont permis de mettre au jour quelque 50 nouveaux spécimens a priori de la même espèce et dont certains sont pratiquement complets.

Description 

Gansus est de la taille d'un pigeon et ressemble à un canard ou à un plongeon. Ses fossiles ont été trouvés près d'un lac ce qui suggère qu'ils étaient dulçaquicoles. Il a des pattes palmées qui portent la marque d'attaches musculaires propres aux oiseaux qui se propulsent sur l’eau avec leurs pattes. Son bec a la forme de celui des canards actuels. Il était couvert de plumes et pouvait très certainement voler. L'étude au MEB (microscope électronique à balayage) de ses plumes a montré la présence de mélanosomes responsables de leur pigmentation.

Histoire des oiseaux 

Les spécimens trouvés sont très intéressants car ils montrent des traits archaïques et modernes. Ils ne sont pas de la lignée des Ichthyornithes ni des Hesperornithes. Le fait que Gansus était une espèce aquatique suggère que si les oiseaux modernes ont évolué à partir d'espèces proches, ils pourraient tous dériver d'oiseaux aquatiques.

Classification 
Après avoir été classé comme un oiseau en 1984 par ses inventeurs, les études ultérieures ont montré que les caractères primitifs de cet « oiseau » n'en font pas un ancêtre direct des oiseaux modernes, mais un proche parent d'une telle espèce ancestrale. Gansus a ainsi été déplacé plus en amont au sein de la classification phylogénétique des paraviens.

En 2012, J. K. O’Connor et Z. Zhou le placent ainsi comme un des plus anciens et basaux membre du clade des Ornithurae.

En 2013, Michael Lee et ses collègues le positionnent un tout petit peu plus en amont parmi les Ornithuromorpha.

En 2015, cette analyse est confirmée par M. Wang et ses collègues, comme le montre leur cladogramme ci-dessous :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Paraves

Notes et références 

†
Genre d'oiseaux préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 1984